Sainte-Suzanne (avec un trait d'union) peut désigner :

Communes

France 
 Sainte-Suzanne, commune française de l'Ariège; Gentilé : Sainte-Suzannois.
 Sainte-Suzanne, commune française du Doubs ; Gentilé : Feunus.
 Sainte-Suzanne, commune française de La Réunion; Gentilé : Saint-Suzanniens.
 Sainte-Suzanne-et-Chammes, commune française de la Mayenne (commune nouvelle); Gentilé : Suzannais et Camélésiens.
 Sainte-Suzanne-sur-Vire, commune française de la Manche, près de Saint-Lô; Gentilé : Sainte-Suzannais.

Haïti 
 Sainte-Suzanne est une commune haïtienne du département du Nord-Est et de l'Arrondissement de Trou-du-Nord.

Anciennes communes 
 Sainte-Suzanne, commune déléguée de la commune nouvelle de Sainte-Suzanne-et-Chammes en Mayenne, créée le  par fusion de Sainte-Suzanne et de Chammes. ; Gentilé : Suzannais.
 Sainte-Suzanne, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques qui a fusionné avec Orthez.
Sainte-Suzanne-en-Bauptois devenue Prétot-Sainte-Suzanne après fusion, commune française de la Manche, près de La Haye-du-Puits.
 Sainte-Suzanne (Aube) fusionnée à la Révolution avec Poivres pour former la commune de Poivres-Sainte-Suzanne, puis Poivres en 1801.

Monuments
 
 Église Sainte-Suzanne (Schaerbeek) à Bruxelles,
 Église de Sainte-Suzanne (Mayenne),
 Nom de plusieurs chapelles situées dans les Côtes d'Armor (Mûr-de-Bretagne), la Manche (Hudimesnil), le Morbihan (Lizio, Mauron, Questembert, Sérent)...
 Nom de la première chapelle sur laquelle s'édifiera l'église Saint-Roch à Paris,
 Église Santa Susanna alle Terme di Diocleziano à Rome,

Personnalités 
 Jean-Chrysostôme Bruneteau de Sainte-Suzanne (1773 † 1830), général de brigade, Baron de Sainte-Suzanne et de l'Empire ;
 Hubert de Beaumont (~1047 † 1095), dit Hubert de Sainte-Suzanne, vicomte du Maine.
 Luce de Laigle (° ? † > 1217), dite Lucie de Sainte-Suzanne, épouse de Richard  de Beaumont-au-Maine.

Rivières 
 Le Sainte-Suzanne ou ruisseau de Sainte-Suzanne est une rivière française du département d'Eure-et-Loir, affluent en rive droite de l'Ozanne.